Luodong bezeichnet:

 Luodong (Yilan) (羅東鎮), Stadtgemeinde im Landkreis Yilan auf Taiwan
 Luodong (Fengkai) (罗董镇), Großgemeinde im Kreis Fengkai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Luodong (Nan’an) (罗东镇), Großgemeinde der Stadt Nan’an in der chinesischen Provinz Fujian